Jadwinin peut faire référence à :

Toponymie

 Jadwinin  est un  village de la gmina de Pabianice dans le powiat de Pabianice de la voïvodie de Łódź.
 Jadwinin  est un  village de la gmina de Tłuszcz dans le powiat de Wołomin de la voïvodie de Mazovie.